Kävlinge (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Kävlinge (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.